Jessurun ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Jessurun († 1665), Rabbiner
 Samuel Jessurun de Mesquita (1868–1944), niederländischer Künstler